Restauration du système peut désigner :
 Restauration du système, une fonctionnalité des systèmes d'exploitation permettant de ramener différents éléments du système dans un état antérieur à un événement ayant eu des conséquences négatives ;
 Restauration du système, un composant du système d'exploitation Windows de Microsoft qui effectue la fonction restauration du système.